Isabel de Este (Ferrara, 18 de mayo de 1474 - Mantua, 13 de febrero de 1539), fue una noble italiana, marquesa de Mantua y una de las más relevantes damas del Renacimiento italiano, especialmente conocida por ser una gran mecenas de las artes. Actuó como regente de Mantua durante las ausencias de su marido y durante la minoría de edad de su hijo, Federico II. En 1500, se reunió en Milán con el rey Luis XII de Francia en una misión diplomática para disuadirlo de invadir Mantua. Fue una prolífica escritora de cartas a familiares y amigos y debido a la gran cantidad de ellas conservada, su vida está muy bien documentada.

Biografía 

Hija de Hércules I de Este y de Leonor de Aragón, hermana de Beatriz de Este y Alfonso de Este, al igual que sus hermanos recibió una cuidada educación, siendo la que más destacó por su inteligencia, discutiendo sobre los clásicos y de los asuntos de estado con los embajadores. También fue una talentosa música y cantante, tocando el laúd y creando nuevas danzas con su maestro de baile. Comprometida a los seis años, una vez cumplió dieciséis se casó con Francisco II Gonzaga, marqués de Mantua.

Isabel de Este y Aragón descendía de Alfonso V de Aragón y era nieta de Fernando I de Nápoles por parte de madre.

Fue, como su hermana Beatriz, una destacada humanista y mecenas, creando a su alrededor una brillante corte, que se refleja en El cortesano de Baltasar de Castiglione. Protegió entre otros a Rafael, Mantegna, y Giulio Romano, arquitecto de Mantua, así como a los músicos Bartolomeo Tromboncino y Marchetto Cara. Fue retratada por Leonardo da Vinci y Tiziano, en sendas pinturas que se conservan en el Louvre.

Matrimonio y descendencia 
Francisco e Isabel tuvieron seis hijos:
 Leonora de Mantua (1493-1550), casada con Francesco Maria della Rovere (1490-1538) duque de Urbino.
 Federico II Gonzaga (1500-1540) Marqués de Mantua desde 1519, Duque de Mantua desde 1530, Marqués de Monferrato de Rangel desde 1533; casado en 1531 con Margarita de Monferrato (1510-1566), hija del Marqués Guillermo IX del Monferrato.
 Livia Gonzaga (1501-1569) religiosa clarisa del Monasterio del Corpus Christi de Mantua, eligió el nombre de Sor Paola.
 Hipólita Gonzaga (1503-16 de marzo de 1570) religiosa dominica en el Monasterio de San Vicenzo de Mantua.
 Hércules Gonzaga (22 de noviembre de 1505-2 de marzo de 1563 en Trento) Cardenal desde 1527, Regente de sus sobrinos en 1540.
 Ferrante I Gonzaga (1507-1557) Conde de Guastalla desde 1539, virrey de Sicilia en 1536-1546, virrey de Milán desde 1546; casado en 1529 con Isabel da Capua (fallecida en 1559), hija del Príncipe Fernando de Molfetta.

El arte 
 
Las representaciones en color sólo se exponen en el Museo de Historia del Arte de Viena. Los tres son contradictorios (véase el diagrama).

En el catálogo razonado (2017) Leonardo da Vinci, sólo Isabella d'Este se considera una alternativa plausible para La Gioconda.

Referencias

Enlaces externos 

Nobles italianas del siglo XV
Nobles italianas del siglo XVI
Princesas de la casa de Este
Mujeres gobernantes del siglo XVI
Nacidos en Ferrara
Fallecidos en Mantua
Gobernantes consortes de Mantua
Regentes